Hallas ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Hallas (1925–2002), britischer Trotzkist
 Katrin Hallas (* 1956), bürgerlicher Name der estnischen Schriftstellerin Katrin Väli